«That’s Entertainment!» — песня, написанная композитором Артуром Шварцем и поэтом-песенником Говардом Дитцем для музыкального фильма «Театральный фургон», вышедшего на экраны в 1953 году.

В фильме её поёт Джек Бьюкенан, ему подпевают Фред Астер, Нанетт Фабрей и Оскар Левант.

Признание 
Американский институт киноискусства поместил эту песню (в оригинальной версии из фильма «Театральный фургон») на 45-е место своего списка ста лучших песен из американских кинофильмов.

Примечания 

Песни 1952 года
Песни из кинофильмов
Песни Фреда Астера